IZ Близнецов () — двойная затменная переменная звезда типа Алголя (EA) в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 13 093 световых лет (около 4 014 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от менее +17,5m до +15,5m. Орбитальный период — около 19,02 суток.

Открыта Куно Хофмейстером в 1966 году.

Характеристики 
Первый компонент — жёлто-белая звезда спектрального класса F. Эффективная температура — около 6134 К.

Примечания